Podole peut faire référence à :

Toponymie

 Podole est un village du powiat d'Aleksandrów de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Podole est un village du powiat de Lipno de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Podole est un village du powiat de Rypin de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Podole est un village de la voïvodie de Lublin
 Podole est un village de la voïvodie de Łódź
 Podole est un village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Podole est un village de la voïvodie de Basses-Carpates
 Podole est un village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Podole est un village de la voïvodie de Mazovie